Krzywda heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Krzywda (Białobrzeski), Dorf im Powiat Białobrzeski der Wojewodschaft Masowien; siehe Stara Błotnica
 Krzywda (Powiat Łukowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łukowski der Wojewodschaft Lublin
 Krzywda (Zwoleński), Dorf im Powiat Zwoleński der Wojewodschaft Masowien; siehe Przyłęk (Powiat Zwoleński)